Wieleń – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń 
 Wieleń Zaobrzański – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt 
 Wieleń Pomorski – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Chociwel
 Wieleń – potok, dopływ Dunajca
 Wieleń Północny – dawna gromada